Ел Пасо де ла Пита има више значења:

 Ел Пасо де ла Пита (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пасо де ла Пита, Ла Глорија (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пасо де ла Пита (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику